Freenet steht für:

 Freenet AG, ein deutsches Telekommunikationsunternehmen
 Freenet DLS, Tochtergesellschaft der Freenet AG
 Freenet Shop, Tochtergesellschaft für das Filialsystem der Freenet AG
 Freenet TV, eine kostenpflichtige DVB-T2-Plattform in Deutschland
 Freenet (Funkanwendung), ein Frequenzbereich für Sprechfunkanwendungen in Deutschland
 Freenet (Software), ein anonymes und zensur-resistentes Peer-to-Peer-Netz

Free-Net steht für:
 Free-Net, eine weltweite Netzgemeinschaft zum Non-Profit-Internetzugang, als Sonderform sind heute freie Funknetze weit verbreitet